Силагиноид, или пятнистый силлагиноид (), — вид лучепёрых рыб семейства силаговых. Единственный представитель одноимённого рода Sillaginodes. Распространены в прибрежных водах юга Австралии. Морские придонные рыбы. Максимальная длина тела 72 см. Имеют важное промысловое значение.

Описание 
Тело удлинённое, несколько сжато с боков, покрыто очень мелкой ктеноидной чешуёй; на щеках чешуя ктеноидная или циклоидная. Рыло заострённое с конечным ртом. Два спинных плавника разделены небольшим промежутком. В первом спинном плавнике 12—13 тонких жёстких лучей, а во втором — один тонкий жёсткий луч и 21—24 мягких лучей. В длинном анальном плавнике две тонкие маленькие колючки и 21—24 мягких лучей. Лучи в непарных плавниках соединены мембранами. В брюшных плавниках 1 колючий и 5 мягких лучей. В грудных плавниках 15—16 мягких лучей. Хвостовой плавник выемчатый. В боковой линии 129—147 чешуек.
Позвонков 42—44, из них 20—23 брюшных; 5—7 модифицированных или гемальных и 14—18 хвостовых. Плавательный пузырь очень длинный, сужается в задней части, в передней части два выроста; передняя часть плавательного пузыря связана с брюшной полостью короткими коллагеновыми волокнами; нет трубкообразного выроста от вентральной поверхности плавательного пузыря.

Верхняя часть тела золотисто-коричневая, серовато-коричневая или оливково-зелёная, а нижняя половина тела бледно-коричневая или серебристая с лиловым, голубым или зеленоватым оттенком. По спине и верхней части тела проходят косые ряды мелких круглых пятен от тёмно-коричневого до ржаво-коричневого цвета. По бокам тела разбросаны тёмные пятна. Брюхо белое, без пятен. Спинные плавники зеленовато-коричневые, иногда с более тёмными пятнами коричневого цвета. Анальный, грудные и брюшные плавники бледно-коричневые. Хвостовой плавник зеленовато-бурые.

Самый крупный представитель семейства силаговых, максимальная длина тела 72 см, обычно до 35 см; масса тела до 4,8 кг.

Биология 
Морские придонные рыбы. Молодь силагиноидов обычно обитает в закрытых заливах, лагунах и эстуариях, предпочитает мелководные участки с зарослями морских трав (роды Zostera и Posidonia). Образует небольшие стайки, зачастую вместе с другими видами рыб. По мере роста после достижения длины тела более 10 см откочёвывает на большую глубину. Взрослые особи ведут одиночный образ жизни.

Размножение 
Самцы пятнистых силлагиноидов впервые созревают при длине тела около 30 см в возрасте 3—4 лет, а самки впервые созревают в том же возрасте, но при длине тела около 34 см. Нерестятся в мае — июне.

Ареал 
Распространены в прибрежных водах юго-западной, южной и юго-восточной Австралии от залива Порт-Джэксон (Новый Южный Уэльс) и штата Виктория до широты города Перт (Западная Австралия), а также вокруг Тасмании.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Силаговые
Животные, описанные в 1861 году
Рыбы Индийского океана
Рыбы Тихого океана
Монотипические роды лучепёрых рыб
Промысловая рыба